El Espinillo bezeichnet:

 El Espinillo (Chaco), Ort in Argentinien
 El Espinillo (Formosa), Ort in Argentinien
 El Espinillo (Madrid), Stadtteil der spanischen Hauptstadt

Siehe auch:
 El Espino